Jméno a příjmení Bill Johnson nosí více osobností:

 Bill Johnson (hudebník) (1872–1972) – americký kontrabasista
 Bill Johnson (herec) (* 1951) – americký herec
 Bill Johnson (politik) (* 1954) – americký politik
 Bill Johnson (sjezdař) – americký závodník v alpském lyžování